Томас Уолш (, ) — новозеландский толкатель ядра. Чемпион мира 2017. Двукратный чемпион мира в помещении (2016, 2018). Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2016, 2020). Ообладатель национальных рекордов Океании в толкании ядра на открытом воздухе (22,67 м) и в помещении (22,31 м). 13-кратный чемпион Новой Зеландии (2010—2014, 2016—2022).

Биография и карьера 
Дебютировал на международных соревнованиях в 2009 году на чемпионате мира среди юношей в Брессаноне, где занял 6 место. Первым крупным достижением Тома стала бронза на чемпионате мира в помещении 2014 в Сопоте. В 2016 году на своей дебютной Олимпиаде стал бронзовым призёром.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 

Толкатели ядра Новой Зеландии
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Новой Зеландии по лёгкой атлетике